Сен-Меме́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24464.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 155 км восточнее Бордо, в 45 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 266 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 159 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 108 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 61,8 %). Из 108 активных жителей работали 94 человека (57 мужчин и 37 женщин), безработных было 14 (8 мужчин и 6 женщин). Среди 51 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь